Алекса́ндр Одинцо́в:
 Одинцов, Александр Васильевич (1895—1940) — советский партийный деятель.
 Одинцов, Александр Иванович (1918—1995) — советский военачальник и разведчик, генерал-полковник.
 Одинцов, Александр Николаевич (род. 1957) — советский и российский альпинист.
 Одинцов, Александр Сергеевич (род. 1994) — российский прыгун на батуте.